Змагання в одиночному розряді тенісного турніру Newsweek Champions Cup and the Virginia Slims of Indian Wells 1990 проходили в рамках Туру WTA 1990.

Мануела Малєєва Франьєре була чинною чемпіонкою, але цього разу не захищала свій титул.

Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Гелену Сукову 6–2, 5–7, 6–1.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в 2-ге коло.

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Newsweek Champions Cup and the Virginia Slims of Indian Wells